Brabham bezeichnet:

 einen ehemaligen Rennwagenkonstrukteur und ehemaliges Automobilsportteam, siehe Brabham
 einen australischen Automobilhersteller, siehe Brabham Automotive

Brabham ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Brabham (1926–2014), australischer Rennfahrer
 Geoff Brabham (* 1952), australischer Rennfahrer
 Gary Brabham (* 1961), australischer Rennfahrer
 David Brabham (* 1965), australischer Rennfahrer
 Matthew Brabham (* 1994), australischer Rennfahrer